Igor Fomin ist der Name folgender Personen:

* Igor Akindinowitsch Fomin (* 1939), russischer Physiker
 Igor Iwanowitsch Fomin (1904–1989), sowjetischer Architekt